Colle Fillar (3.586 m) – valico delle Alpi Pennine
 Piccolo Fillar (3.621 m) – montagna delle Alpi Pennine
 Gran Fillar (3.676 m) – montagna delle Alpi Pennine